Het ATP-toernooi van Hamburg 2016 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 11 tot en met 17 juli 2016. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het enkelspel werd gewonnen door de Slowaak Martin Kližan. Hij versloeg in de finale de Uruguayaan Pablo Cuevas met 6-1 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door het duo Henri Kontinen en John Peers. Zij versloegen in de finale Daniel Nestor en Aisam-ul-Haq Qureshi met 7-5 en 6-3.

Het toernooi van 2016 trok ongeveer 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg